Cleistocactus crassiserpens es una especie de plantas de la familia Cactaceae, endémica del  Norte de Perú.

Esta especie es un híbrido natural entre Cleistocactus icosagonus y Cleistocactus serpens.

Taxonomía
Cleistocactus crassiserpens fue descrita por Rauh & Backeb. in Backeb. y publicado en Descriptiones Cactacearum Novarum 1: 17. 1956[1957]. 
Etimología
Ver: Cleistocactus

crassiserpens: epíteto latino que significa "como gruesas serpientes".
Sinonimia
''Loxanthocereus crassiserpens

Referencias

Enlaces externos 
http://cactiguide.com/cactus/?start=40&genus=Cleistocactus&species=

crassiserpens
Flora de Sudamérica occidental
Flora de América del Sur continental
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1957
Plantas descritas por Rauh
Taxones descritos por Curt Backeberg